Huracán de Cabellera para Hispanoamérica),es el tercer capítulo de la sexta temporada de la serie Los padrinos mágicos, creada por Butch Hartman. Respecto del resto de la serie, este es el episodio número 86b (contando partes de películas y partes de crossovers).

Breve Reseña 

Timmy, cansado de los malos cortes de cabellos que le hace su padre, y va a desear un pelo con personalidad que nunca pueda cortarse. Entonces su pelo crece largo y de buen aspecto, el problema es que estos tienen envidia de sus amigos y de Trixie e intentan destruir Dimmsdale por lo cual se salió de control, por lo que deberá recurrir a su padre para que le haga un corte de cabello como nunca antes en su vida, antes de que sea tarde. Mientras Wanda lleva a Poof a que tenga su primer corte de cabello en Fairywood con el Doctor Rip Studdwell que le había hecho varias formas de cortarle el cabello a Poof. 

Episodios de Los padrinos mágicos